Nes peut désigner :

Toponymie

Nes, village islandais .

Nes, village.
 Nes, commune développé autour du village.

Nes (Akershus), commune située à 150 km au nord-ouest d'Oslo, dans le comté d'Akershus.
 Nes (Buskerud), commune située à 50 km au nord-est d'Oslo, dans le comté de Buskerud.
 Nes (Bjugn), village situé à 500 km au nord d'Oslo, dans le comté de Trøndelag.

Nes est le nom de trois localités toutes situées dans la province de la Frise :
 Nes, village de la commune de Heerenveen, 
 Nes, village sur l'île d'Ameland, en Frise,
 Nes, village situé dans la commune de Noardeast-Fryslân.

Sigle
NES peut faire référence à :
 Séquence d'exportation nucléaire (en: Nuclear Export Signal), en biologie, séquence d'acides aminés visant à exporter une protéine hors de noyau de la cellule.
 Network Engineering & Security, une entreprise française spécialiste de la cybersécurité 

 Nintendo Entertainment System, une console de jeux vidéo.
 Navire à effet de surface,
 ,

Patronyme 

  :
 Aert Jansse van Nes (1626-1693), officier de marine néerlandais, frère de Jan Jansse van Nes
 Jan Jansse van Nes (1631-1680), vice-amiral, frère de Aert Jansse van Nes

Zoologie 
 En ichtyologie, Nes est un genre de poissons de l'ordre des Perciformes, comprenant une seule espèce Nes longus.

Voir aussi
 
Patronyme néerlandais